Storfjorden kan henvise følgene norske steder:

 Storfjorden (Sunnmøre) – en fjord på Sunnmøre i Møre og Romsdal
 Storfjorden (Ørsta) – en arm af Hjørundfjorden i Ørsta kommune i Møre og Romsdal
 Storfjorden (Romsdal) – en del af Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal
 Storfjorden (Frøya) – en fjord i Frøya kommune i Sør-Trøndelag
 Storfjorden (Brønnøy) – en arm af Velfjorden i Brønnøy kommune i Nordland
 Storfjorden (Vestvågøy) – en fjord i Vestvågøy kommune i Nordland
 Storfjorden (Lyngen) – den inderste delen af fjorden Lyngen i Troms
 Storfjorden (Lebesby) – en fjord i Lebesby kommune i Finnmark
 Storfjorden (Svalbard) – en fjord på Svalbard

Se også
 Storfjord – en kommune i Troms fylke